Наро́дный проспект — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Народный проспект — улица во Владивостоке.
 Народный проспект — улица в Москве.
 Народный проспект — улица в Ораниенбауме (ныне — Ломоносов), в настоящий момент — часть Дворцового проспекта

Другие страны 
 Национальный проспект (Прага)

См. также 
 Народная улица
 Народный переулок (Ярославль)